Fuentes puede referirse a:

 plural de fuente;

Antroponimia 
 Fuentes, apellido;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Fuentes, localidad de la Provincia de Santa Fe;

España 
 Fuentes, localidad del municipio de Yeste, provincia de Albacete;
 Las Fuentes, localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos;
 Las Fuentes, localidad del municipio de Alcalá de Xivert, provincia de Castellón;
 Fuentes, municipio situado en la provincia de Cuenca;
 Fuentes, localidad de Arriondas, Asturias;
 Fuentes, localidad de Navia, Asturias;
 Fuentes, localidad de Tineo, Asturias;
 Fuentes, localidad de Villaviciosa, Asturias;
 Tres Fuentes, localidad del municipio de El Pinós/Pinoso, provincia de Alicante;
 Casas de Cabanes y las Fuentes, localidad del municipio de Villena, provincia de Alicante;
 Fuentes de Año, municipio de la provincia de Ávila;
 Fuentes de León, municipio de la provincia de Badajoz;
 Urbanización Fuentes Blancas, localidad del municipio de Cardeñajimeno, provincia de Burgos;
 Fuentespina, municipio de la provincia de Burgos;
 Nofuentes, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos;
 Sierra de Fuentes (C.P. 10181), municipio de la provincia de Cáceres;
 Valdefuentes, municipio de la provincia de Cáceres;
 Fuentes de Ayódar, localidad de la provincia de Castellón;
 Fuentes en Segures, localidad de la provincia de Castellón;
 Fuentes de Cesna, localidad de la provincia de Granada;
 Fuentes de La Alcarria, localidad de la provincia de Guadalajara;
 Fuentes de Carbajal, localidad de la provincia de León;
 Fuentes de los Oteros, localidad de la provincia de León;
 Fuentes Nuevas, localidad de la provincia de León;
 Fuentes de Peñacorada, localidad de la provincia de León;
 Fuentes Cavadas, localidad de Asturias;
 Fuentes de Besullo, localidad de Asturias;
 Fuentes de las Montañas, localidad de Asturias;
 Fuentes Corbero, localidad de Asturias;
 Fuentes de Nava, localidad de la provincia de Palencia;
 Fuentes de Valdepero, localidad de la provincia de Palencia;
 Fuentes de Masueco, localidad de la provincia de Salamanca;
 Fuentes de Sando, localidad de la provincia de Salamanca;
 Fuentes de Béjar, localidad de la provincia de Salamanca;
 Fuentes de Oñoro, localidad de la provincia de Salamanca;
 Fuentes de Cuéllar, localidad de la provincia de Segovia;
 Fuentes (Segovia), Despoblado cerca de Carbonero el Mayor;
 Fuentes de Andalucía, municipio de la provincia de Sevilla;
 Fuentes de Ágreda, localidad de la provincia de Soria;
 Fuentes de Magaña, localidad de la provincia de Soria;
 Fuentes Calientes, localidad de la provincia de Teruel;
 Fuentes Claras, localidad de la provincia de Teruel;
 Fuentes de Rubielos, localidad de la provincia de Teruel;
 Fuentes de la Estrella, localidad de la provincia de Toledo;
 Fuentes de Ropel, localidad de la provincia de Zamora;
 Fuentes de Jiloca, localidad de la provincia de Zaragoza;
 Fuentes de Ebro, localidad de la provincia de Zaragoza;

Personas 
 Carlos Fuentes, escritor mexicano;
 Eugenio Fuentes, novelista español nacido en 1958;
 Lupe Fuentes, actriz española de origen;
 Manuel Fuentes, desambiguación.

Otros 
 La fuente Agria, fuente conocida por su agua agria (ferruginosa · manantial), en Puertollano (Ciudad Real), España.